Drawa peut désigner :
 (13122) Drava, un astéroïde de la ceinture principale ;
 Drawa, un village polonais de la voïvodie de Varmie-Mazurie, dans le powiat de Bartoszyce ;
 La , une rivière de Pologne.